Hiroki Nakayama (Kagoshima, 13 de dezembro de 1985) é um futebolista profissional japonês, um meia que atualmente milita no Kyoto Sanga.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kyoto Sanga Football Club